Зыгмунт Кенстович (, 24 января 1921, Шакяй — 14 марта 2007, Варшава) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 

Детство провёл в белорусском городе Поставы, где у его родителей была аптека. В Вильно сдал выпускные экзамены и поступил в университет, где изучал право. 

В начале второй мировой войны был театральным актёром. Вступил в брак с Кристиной. В январе 1945 года Кенстович с семьёй были выселены из области Кресов. С начала 1950 года проживал в Варшаве. Получил актёрское образование и сдал экзамен экстерном. Выступал на сценах следующих театров, где снискал большую популярность: комедии лютни в Вильно (1940–1945), Городского в Белостоке (1945–1947), Камерального T.U.R. в Кракове(1947–1948), Драматического в Кракове (1948–1950), в варшавских театрах: Польском (1950–1952), Национальном (1952–1956), Народном (1952–1957), Комедийном (1957–1960), Польском (1960–1962), Классическом (1962–1965), Польском (1965–1966), Драматического (1966–1985) Охотном (1985–1990).

В 1960х годах в роли Стефана Яблонского участвовал в постановке радиошоу «В Озёрах». Работа Кенстовича отмечена рядом наград. 1976 – премия «Золотой экран» (за телепрограмму «Pora na Telesfora»). Известен по участию в детской программе «Пятница с Панкратием». В 1995 году маршал Сейма и Сената наградил актёра орденом благодарности общества за работу в  радиошоу «В Озёрах». В последние десять лет своей карьеры играл Владислава Любича, старейшины семьи Любич, в одном из самых популярных польских телесериалов «Клан».   
Кавалер ордена Улыбки и член международного капитула этого ордена.

Был женат на Янине (1922–2018) детей не было. Последние годы страдал от онкологического заболевания. Похоронен на варшавском кладбище Старые Повонзки (участок 21-3-18).

В декабре 2017 года на фасаде дома по ул. Коморской 8 в варшавском районе Прага-Полудние, где жил Зигмунт Кенстович, была открыта мемориальная доска.

Фильмография

Кино 

 1953: Pościg
 1954: Автобус отходит в 6.20 / Autobus odjeżdża 6.20 — Венцковский, сварщик
 1956: Тень / Cień — Кнышин
 1958: База мёртвых людей / Baza ludzi umarłych — Стефан Забава
 1963: Dwa żebra Adama
 1965: Jutro Meksyk (озвучивал Витольд Пыркош)
 1967: Cześć kapitanie
 1967: Paryż – Warszawa bez wizy
 1969: W każdą pogodę
 1970: Нюрнбергский эпилог
 1970: Pejzaż z bohaterem
 1970: Portfel
 1970: Zapalniczka
 1971: Trochę nadziei
 1972: Путешествие за улыбку — водитель грузовика
 1973: Die Schlüssel
 1975: W te dni przedwiosenne
 1976: Karino — Malinowski, dyrektor Służewca
 1977: Солдаты свободы — Михал Роля-Жимерский
 1978: Без наркоза
 1979: Sekret Enigmy
 1979: Tajemnica Enigmy
 1981: Okolice spokojnego morza
 1990: Корчак

Сериалы 
 1964: Barbara i Jan (серии 6)
 1965: Dzień ostatni — dzień pierwszy
 1965: Podziemny front — Mechowski, żołnierz AL (серия 7)
 1968: «Ставка больше, чем жизнь» (серия 18 «Разыскивается обергруппенфюрер Вольф»)
 1970: Szal — Джон Хоупдин
 1970: Четыре танкиста и собака (серии 18, 19, 20)
 1971: Podróż za jeden uśmiech — kierowca ciężarówki (серии 1.)
 1973: Чёрные тучи (серии 1., 2., 8., 9., 10.)
 1973: Janosik (серии 9.)
 1973: Stawiam na Tolka Banana — Sulka, właściciel warsztatu samochodowego (odc. 6.)
 1974: Karino — Malinowski, dyrektor Służewca
 1974: Najważniejszy dzień życia (серии 4. Gąszcz)
 1976: Polskie drogi (серии 3., 4., 9.)
 1976: Szaleństwo Majki Skowron — członek kierownictwa fabryki (серия 9.)
 1997—2007: Klan — Władysław Lubicz

Дубляж 
 1974: Die Schlüssel

Награды 
 Крест ордена Возрождения Польши
 Крест кавалера ордена Возрождения Польши – (1980)
 Золотой крест Заслуги (1953)
 Медаль «10-летие Народной Польши» (1955)
 Медаль «40-летие Народной Польши» (1985)
 Медаль «За заслуги при защите страны» (1973)
 Медаль Комиссии народного образования (1977)
 Знак Тысячелетия польского государства (1967)
 Медаль имени Генрика Йордана (1980, TPD)
 Орден Улыбки (1976)
 Medal Honorowego Klubu Dawców Krwi (1979)
 Medal im. Stanisława Staszica (1979)
 Medal 400-lecia stołeczności Warszawy (1997)
 Order Wdzięczności Społecznej – nagroda wręczana przez marszałków Sejmu i Senatu za udział w radiowej powieści „W Jezioranach” (1995)
 „Złoty Ekran” za program dla dzieci „Pora na Telesfora” (1977)
 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1985)
 Nagroda Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za wieloletnią współpracę artystyczną z polskim radiem i telewizją (1987)

Примечания

Ссылки 
 Zygmunt Kęstowicz на сайте FilmPolski.pl
 Zygmunt Kęstowicz на сайте e-teatr.pl
 
 Zygmunt Kęstowicz на сайте Filmweb
 Strona o programie „Piątek z Pankracym” w „Nostalgii, czyli portalu wspomnień”
 Strona o programie „Pora na Telesfora” w „Nostalgii, czyli portalu wspomnień”
 Zygmunt Kęstowicz на сайте Fototeka

Актёры Польши
Награждённые медалью «40-летие Народной Польши»
Награждённые бронзовой медалью «За заслуги при защите страны»
Награждённые нагрудным знаком 1000-летия польского государства